Landvoigt est un patronyme porté par :

 Arnold Landvoigt (1879-1970), joueur allemand de rugby ;
 Johann August Landvoigt (1715-1766) : notaire et librettiste allemand ;
 Bernd Landvoigt (né en 1951) : rameur d'aviron est-allemand, frère jumeau de Jörg Landvoigt ;
 Ike Landvoigt (né en 1973) : rameur d'aviron est-allemand, fils de Jörg Landvoigt ;
 Jörg Landvoigt (né en 1951) : rameur d'aviron est-allemand, frère jumeau de Bernd Landvoigt et père de Ike Landvoigt.

Homonymie de patronyme